El topónimo río Ana puede referirse a:

Medio físico
Guadiana, río en la España y Portugal, conocido por los antiguos romanos bajo el nombre Ana (Flumen Anas).
Río Ana (Japón), río en la isla Hokkaido, Japón.